Bolewski ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bolewski (1912–2003), deutscher Erwachsenenbildner
 Wilfried Bolewski (* 1943), deutscher Diplomat